Clavulariidae är en familj av koralldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Clavulariidae i ordningen Alcyonacea, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Stolonifera, klassen Octocorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Clavulariidae 50 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Clavulariidae